Национальный чемпионат I 1962/1963 () — 60-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1962/1963
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1962 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1963 году